De Oysschemolen (ook Oossemolen of Toysschemolen genoemd) is een bovenslag-watermolen gelegen op de Oossebeek in de Vlaamse Ardennen in de Belgische deelgemeente Mater (Oudenaarde) net op de grens met Welden. De molen werd in 1571 vermeld als eigendom van de heren van Lalaing.

In 1893 gebeurden in de korenmolen belangrijke verbouwingswerken. In 1913 werd er een stoommachine geïnstalleerd, die later vervangen werd door een benzinemotor.

De molen werd in 1993 beschermd als monument (met inbegrip van het sluiswerk en de spaarvijver) en als dorpsgezicht. Van de oorspronkelijke vier steenkoppels zijn er nog twee over. De molen is na restauratie in 2000-2001 opnieuw maalvaardig.

Bronnen 
 Molenecho's
 Inventaris onroerend erfgoed

Watermolen in Oost-Vlaanderen
Onroerend erfgoed in Oudenaarde
Beschermd monument in Vlaanderen
Bovenslagmolen